

Кунгур — місто, центр Кунгурського району, Пермський край
 Кунгур — присілок, Увинський район, Удмуртія